PGV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Greenville (Carolina del Nord), Stati Uniti d'America